Passy (Haute-Savoie)
Passy (Saône-et-Loire)
Passy (Yonne)
ook:
Passy-en-Valois, Aisne 
Passy-Grigny,  Marne 
Passy-sur-Marne, Aisne 
Passy-sur-Seine,  Seine-et-Marne

Overig
Passy (Parijs), een voormalige Franse gemeente, nu gelegen in het 16e arrondissement van Parijs
Passy (metrostation), station van de Parijse metro in het 16e arrondissement.